Першотравенка — название населённых пунктов на Украине:

 Першотравенка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Першотравенка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.